Steps (englisch für Stufen) bezeichnet

 Steps, eine britische Dance-Pop-Band
 Steps (Album), ein Musikalbum von Sieges Even
 Steps (Tanzfestival), ein Tanzfestival in der Schweiz 

STEPS (englisch für Stufen) bezeichnet
 Shimano Total Electric Power System, eine Serie von Elektroantrieben an E-Bikes

Steps ist der Familienname folgender Personen:
 Petra Steps (* 1959), deutsche Herausgeberin, Autorin, Journalistin, Philosophin und Hochschulpädagogin

Siehe auch: 
 The 39 Steps